Kayserispor är en fotbollsklubb i Kayseri i Turkiet, grundad 1966.

Spelartrupp

Referenser

Noter

Externa länkar